Taimenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Taimenjärvi (sjö, lat 68,85, long 26,90), Lappland, 
 Taimenjärvi (sjö, lat 68,55, long 26,35), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar